Eclipse kan syfta på:

 Eclipse (programvara) –  en öppen utbyggbar utvecklingsmiljö för vad som helst och ingenting särskilt
 Eclipse (galopphäst) – en brittisk kapplöpningshäst under 1700-talet
 Eclipse (yacht) – en rysk lyxjakt
 Mitsubishi Eclipse – en japansk sportbil
 Eclipse Aviation – flygplanstillverkare från USA
 Eclipse – engelska originaltiteln på Stephenie Meyers roman från 2007, se Ljudet av ditt hjärta (roman) 
 The Twilight Saga: Eclipse – en amerikansk romantisk fantasyfilm från 2010 baserad på romanen Ljudet av ditt hjärta
 Eclipse (album) – ett musikalbum från 1990 av Yngwie Malmsteen
 Eclipse (Gröna Lund) – en åkattraktion på Gröna Lund
 Eclipse (musikgrupp) – en musikgrupp från Stockholm
 Eclipse (musikgrupp Umeå) – en musikgrupp från Umeå
 Eclipse foundation – en ideell, medlems-stöttad organisation som håller i öppen källkod
 Data General Eclipse  – en serie av minidatorer från Data General
 Total Eclipse – film från 1995

Se aven 
Eklips - en astronomisk term